Диалекты влашской группы (Danubian, Gypsy, Kalderash, Rom, Romenes, Romanés, Tsigane, Tsingani, Tsigene, Vlax, “Zigenare” (pej.)) — группа, объединяющая цыганские диалекты, сформировавшиеся на территории распространения румынского языка.

Влашские диалекты подразделяются на «старовлашские» и «нововлашские» или просто «влашские». К «старовлашским» относятся диалекты, носители которых покинули румыноязычные территории по экономическим, политическим и прочим причинам в XVI—XVII веках.

Включает следующие диалекты:

Пан-влашский алфавит 
В таблице ниже показаны наиболее распространённые графемы. Фонемы используются в таблице несколько произвольно и не на конкретной основе на любом из текущих диалектов (например, фонема, обозначенная как /dʒ/, может быть показана как /ʒ/, /ʐ/ или /ɟ/, в зависимости от диалекта):

Ссылки 

 Влашский цыганский язык на Ethnologue
 Цыганский алфавит (главный алфавит + ловарский диалект) на сайте Omniglot
 Цыганские алфавиты в английской Википедии

Цыганский язык